Příjmení Wiedemann nosí více významných osobností:

 Andreas Wiedemann (* 1970) – německý historik, působící v Česku
 Ferdinand Johann Wiedemann (1805–1887) – německo-švédský lingvista
 Ondřej Wiedemann (1???–1591) – římskokatolický duchovní, cisterciácký mnich a postupně opat několika klášterů v Čechách

Podobné příjmení 
 Wiedermann